Santa Luzia în portugheză înseamnă Sfânta Lucia și se poate referi la următoarele:

Toponime
în Brazilia
 Santa Luzia, Bahia, municipiu din statul Bahia
 Santa Luzia, Maranhão, municipiu din statul Maranhão
 Santa Luzia, Minas Gerais, municipiu din statul Minas Gerais
 Santa Luzia, Paraíba, municipiu din statul Paraíba
 Santa Luzia d'Oeste, municipiu din statul Rondônia
 Santa Luzia do Paruá, municipiu din statul Maranhão

în Capo Verde
 Santa Luzia, Capo Verde, insulă nepopulată

în Portugalia
 Santa Luzia (Ourique), parohie civilă din comuna Ourique
 Santa Luzia (Tavira), parohie civilă din comuna Tavira

în Azore
 Santa Luzia (Angra do Heroísmo), parohie civilă din comuna Angra do Heroísmo, Terceira
 Santa Luzia (São Roque do Pico), parohie civilă din comuna São Roque do Pico, Pico

în Madeira
 Santa Luzia (Funchal), parohie civilă din comuna Funchal